Soenius oder Soénius ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Soenius (1901–1965), deutscher Motorradrennfahrer
 Heinz Soénius (1929–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Ulrich S. Soénius (* 1962), deutscher Historiker, Archivar, Kulturpolitiker und IHK-Geschäftsführer in Köln